Алихан́ова — женская форма тюркской фамилии .

Известные носительницы  Алиханова, Лусик Геворковна (Е. Г. Боннэр; 1923—2011) — советский и российский общественный деятель, правозащитник, диссидентка, публицист, вторая жена академика А. Д. Сахарова.
 Алиханова, Наида Мурадовна (род. 1996) — российская регбистка.
 Алиханова, Юлия Марковна (род. 1936) — советский и российский литературовед, востоковед-индолог.